Die Communauté de communes Alpes Provence Verdon (auch mit dem Beinamen Sources de Lumière) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Alpes-de-Haute-Provence in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sie wurde am 24. November 2016 gegründet und umfasst 41 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saint-André-les-Alpes.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Moyen-Verdon,
 Communauté de communes du Haut-Verdon Val d’Allos,
 Communauté de communes du Pays d’Entrevaux,
 Communauté de communes du Teillon und
 Communauté de communes Terres de Lumière.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Alpes Provence Verdon
Gegründet 2016